Воїнов — прізвище, що походить від слова "воїн".

 Воїнов Костянтин Вікторович — український педагог, колезький асесор
 Воїнов Костянтин Наумович (1918 — 1995) — радянський режисер, сценарист, актор
 Воїнов Михайло Львович (1904 — 1970) — лейтенант Червоної Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу
 Воїнов Олександр (псевдо Ґонта) (р.н. невід. - 1922) — старшина Армії УНР, повстанський отаман Холодного Яру
 Воїнов Святослав Святославович (1942 — 2014) — кандидат філологічних наук, відомий дослідник «Слова о полку Ігоревім»
 Воїнова Валентина Іванівна (1938 — 2014) — радянська і грузинська театральна актриса
 Воїнова Мар'яна (1987) — українська модель

Див. також 
 Войнов
 Воїновка